

Cinema 
 Caprice – film del 1913 diretto da J. Searle Dawley
 Caprice la cenere che scotta (Caprice) – film del 1967 diretto da Frank Tashlin
 Caprice – film del 2015 diretto da Emmanuel Mouret

Altro 
 Chevrolet Caprice – automobile della Chevrolet